Boch est un patronyme porté notamment par :

 Anna Boch (1848-1936), artiste peintre impressionniste, puis luministe, et mécène belge ;
 Charles Boch (1824-1871), homme politique français ;
 Eugène Boch (1855-1941), artiste peintre belge ;

Homonymie de patronyme